A Rádio Pelotense é uma estação de rádio brasileira com sede em Pelotas, RS. Opera na frequência 620 kHz AM. Foi a terceira rádio a operar de maneira constante no Brasil, sendo a primeira no Rio Grande do Sul, e uma das mais antigas ainda em atividade no território nacional. Seus estúdios ficam no bairro Três Vendas, e sua antena de transmissão está no bairro Colina Verde.

Equipe

Apresentadores
 Adalim Medeiros
 Caldenei Gomes
 Carlos Machado
 Cláudio Silva
 Cléo Almeida
 Francisco Serra
 Juliano Silva (também repórter de jornalismo)
 Leandro Freitas
 Marcos Fonseca
 Paulo Couto
 Rubens Silva

Esportes
 Cláudio Silva, narrador
 Marcelo Pellegrinotti, narrador
 Caldenei Gomes, comentarista e coordenador
 Fernando Monassa, repórter
 Rodrigo de Oliveira, repórter
 Rubens Silva, plantão esportivo e operador de áudio

Referências 
 UFRGS - Indústria Cultural no Interior do Estado (DOC)
 SISCOM (Anatel)

Ligações externas 
 

Pelotense
Estações de rádio fundadas em 1925